Altenkirchen – comune della Renania-Palatinato
 Altenkirchen – comune del Meclemburgo-Pomerania Anteriore
 Altenkirchen (Westerwald) – città della Renania-Palatinato